Drie Juwelen (boeddhisme)
 Silmarillen, de drie juwelen van De Silmarillion
 de drie schatten of juwelen van de Tao: medeleven, soberheid en nederigheid